

Antroponimi 
 Valentine – forma francese del nome proprio di persona italiano femminile Valentina
 Valentine – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Valentino

Cinema e televisione 
 Valentine – serie televisiva del 2008
 Valentine - Appuntamento con la morte (Valentine) – film del 2001 diretto da Jamie Blanks

Letteratura 
 Valentine – romanzo di Tom Savage, da cui è stato tratto il film Valentine – Appuntamento con la morte.

Geografia 
Francia
 Valentine – comune dell'Alta Garonna
Stati Uniti d'America
 Valentine – città della Contea di Cherry, Nebraska
 Valentine – città della Contea di Jeff Davis, Texas
 Valentine – unincorporated community della Contea di Mohave, Arizona

Musica 
 Valentine – album discografico di Roy Harper del 1974
 Valentine – singolo dei Delays del 2006
 Valentine – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2018

Personaggi 
 Valentine – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Valentine – personaggio del videogioco Skullgirls
 Lord Valentine – protagonista del ciclo di Majipoor di Robert Silverberg

Persone 
 Angelina Valentine (1986) – attrice pornografica statunitense
 Bob Valentine (1939) – ex arbitro di calcio scozzese
 Carl Valentine (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese
 Darnell Valentine (1959) – ex cestista statunitense
 Denzel Valentine (1993) – cestista statunitense
 Emily Valentine (1878-1967) – infermiera e pioniera del rugby femminile britannica
 Eric Valentine (...) – produttore discografico statunitense
 Gary Valentine (1961) – attore e scrittore statunitense
 Grace Valentine (1884-1964) – attrice statunitense
 Greg Valentine (1951) – ex wrestler statunitense
 Hilton Valentine (1943-2021) – chitarrista britannico
 Howard Valentine (1881-1932) – mezzofondista e velocista statunitense
 Johnny Valentine (1928-2001) – wrestler statunitense
 Joseph Valentine (1900-1949) – direttore della fotografia statunitense
 Kevin Valentine (1956) – batterista statunitense
 Robert Valentine (1671 circa–1747) – musicista e compositore inglese naturalizzato italiano
 Ronnie Valentine (1957) – ex cestista statunitense
 Stacy Valentine (1970) – attrice pornografica statunitense
 Steve Valentine (1966) – attore e doppiatore britannico
 Vincent Valentine (1994) – giocatore di football americano statunitense
 William Valentine (...–...) – arciere statunitense

Altro 
 Mk III Valentine – carro armato
 Olivetti Valentine – macchina per scrivere della Olivetti
 Valentine – asteroide

Pagine correlate 
 Valentina
 Valentino